Waveland (Indiana)
Waveland (Mississippi)

Outros 
Waveland — nome temporariamente atribuído pelo Greenpeace ao rochedo de Rockall

Desambiguações de topônimos